Мартемьяново — название населённых пунктов в России:

 Мартемьяново — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Мартемьяново — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Мартемьяново — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Мартемьяново — село в Венёвском районе Тульской области.
 Мартемьяново — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.